Musi kan syfta på följande platser:

Indonesien 
 Desa Musi, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Air Musi, flod, Sumatera Selatan,

Sverige 
 Musi, sjö, Dalarnas län, 

Robotskapade Indonesienförgreningar